Henk Vos (politicus) (1943-1999): Nederlands politicus; Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid tussen 1983 en 1998;
 Henk Vos (voetballer) (1968): voormalig Nederlands voetballer.
 Henk Vos (ontwerper), Nederlands meubelontwerper voor Meubelindustrie Gelderland